Il doppio del Bank Austria Tennis Trophy 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Alex Antonitsch e Balázs Taróczy erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Jan Gunnarsson e Anders Järryd.

Gunnarsson e Järryd hanno battuto in finale 6–2, 6–3 Paul Annacone e Kelly Evernden.

Teste di serie
 Paul Annacone /  Kelly Evernden (finale)
 Alex Antonitsch /  Balázs Taróczy (semifinali)
 Omar Camporese /  Diego Nargiso (quarti di finale)
 Jan Gunnarsson /  Anders Järryd (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bank Austria Tennis Trophy 1989